Элурантроп, также котолак или веркот (, , ) — оборотень, принимающий облик представителя семейства кошачьих.

Описание 
Элурантроп — это общее обозначение оборотней, способных менять свой облик, превращаясь в представителей семейства кошачьих — от обычной домашней кошки и вплоть до самых экзотических видов (тигр, лев, ягуар). Как правило, каждый котолак может принимать образ только одного, определённого вида животных. Элурантропией называется та форма териантропии, при которой человек верит в свою способность принимать обличье кошачьих. Происхождение термина — от греческих слов «ailouros» (кошка) и «anthropos» (человек). Ailuros — это также древнегреческое имя египетской богини-кошки Бастет.

В «Молоте ведьм» (Malleus Maleficarum), сочинении конца XV столетия, описывается способность колдуний превращаться в чёрную кошку (в то время, как колдуны, как правило, обращались в вервольфов).

Понятие элурантропия () возникло лишь в конце XIX столетия. В зависимости от того, на каком континенте и в какой местности рассматривалось это явление — соответственно менялись и представители различных видов кошачьих, с которыми происходили превращения. Однако, как правило, сам «процесс» везде был сходным — человек вдруг покрывался звериной шкурой с кошачьей шерстью, и это сопровождалось различными магическими ритуалами, заклинаниями и проклятиями. В некоторых случаях свою роль играло некое «родство» местных жителей с этими животными — например, упоминавшееся в кельтских сагах о некоторых таких шотландских и ирландских родах, а также «звериные» тотемы у некоторых племён американских индейцев («люди-ягуары»).

Человек-кот 
Одним из «подвидов» элурантропа является Человек-кот, представляющий собой некую гибридную форму из человека и кошки, образ которой развился из котообразного внешне существа, принявшего антропоморфные черты и превратившегося со временем в человека с кошачьими повадками и наклонностями. Одними из ярчайших представителей этого рода являются Кот в сапогах и его английский, менее известный родственник Кот Дика Уиттингтона (Dick Whittingtons Kater).

В одной из басен Эзопа рассказывается о том, как кошка влюбилась в юношу. Её страсть была столь сильна, что богиня любви Афродита, услышав её мольбы, превратила кошку в прекрасную, обворожительную девушку. Однако, несмотря на человеческую внешность, новообращённая не могла удержаться от того, чтобы не погнаться за каждой мышью, которую видела. В конце концов разгневанная богиня превратила её обратно в кошку. Эта басня была основой для стихосложённой притчи Лафонтена «Превращённая кошка» и новеллы Анни Шмидт «Таинственная Минуш».

Интересные легенды о происхождении котолаков существуют на Балканах. Так, согласно одной из румынских легенд, кошка произошла от женщины по имени Ката. Потому, мол, ныне кошки и носят это имя. В Венгрии же, наоборот, рассказывают легенду о том, что женщина (библейская Ева), была создана из кошачьего хвоста. Когда Бог взял у Адама ребро с тем, чтобы создать из него первую женщину, его внезапно выхватила кошка и бросилась наутёк. Бог погнался за ней и схватил за хвост, из которого и была «сделана» Ева.

Следует в этой связи упомянуть и Сфинкса, фантастическое существо, обладавшее волшебными качествами, получеловека-полульва. Согласно древнегреческим представлениям, он был женской природы, согласно древнеегипетским — мужской. В Древней Греции считалось, что в мифические времена сфинкс обитал на одной из гор близ города Фивы. Всем проходившим мимо путешественникам он задавал свои загадки, и те, кто не могли ответить правильно, были чудовищем задушены. В Древнем Египте же Сфинкс почитался как символ бога Солнца Ра и правивших фараонов, как охраняющий входы в храмы и захоронения.

В японской мифологии котолаки представлены в образах бакэнэко — «кошке-призраке», владеющей магией домашней кошкой, охотно превращающейся в пожилых людей, и её родственницей нэкомата, которую можно узнать по её раздвоенному хвосту. В противоположность им нэкомусумэ девушка-кошка предпочитает принимать внешность юных красавиц. В манге и аниме в первую очередь представлена нэкомими (猫耳, кошачьи ушки).

В художественной литературе и кино 
В литературе образ котолака представлен достаточно обширно — в произведениях англичанина Герберта Уэллса («Остров доктора Моро»), американского фантаста Кристофера Паолини («Эрагон»), мексиканского автора Альфреда Авилы («Мексиканские истории о призраках Юго-Запада»), немецких писателей Петера Рюмкорфа («Увидимся в Кенилворте») и Вольфганга Хольбайна («Кошачья зима»), Мариана Бабсона («Девять жизней Вина Фортескью»), польского фантаста К. Т. Левандовского («Сага о котолаке», Saga o kotołaku) и др. В повести «Лафертовская маковница» русского писателя Антония Погорельского элурантроп в кошачьем облике является фамильяром ведьмы, а в человеческом предстает как титулярный советник Аристарх Фалелеич Мурлыкин. В романе Б. Олшеври «Вампиры» чета вампиров превращается в кота и кошку черного окраса. В кино следует отметить такие фильмы, как «Женщина-кошка», «Бэтмен возвращается», 
«Люди-кошки» (1942), «Люди-кошки» (1982), «Лунатики» (сценарий Стивена Кинга), американский телесериал «Настоящая кровь», британский культовый телесериал «Доктор Кто», мультипликационные сериалы «Возвращение кота», «Тундеркэт» и др. В аниме-сериалах часто используется образ «нэко-чан», в котором человек имеет какие-либо постоянные или скрываемые признаки кошачьих (например, кошачьи ушки).

Источники 
 Rosalyn Greene: The Magic of Shapeshifting. Weiser, York Beach 2000, ISBN 1-57863-171-8.
 Nicholas J. Saunders: The cult of the cat. Thames and Hudson, London 1991, ISBN 0-500-81036-2.
 Rita Voltmer: Von Werwölfen und Hexenkatzen. Tierverwandlungen in der europäischen Geschichte. Fachtagung der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart mit dem Arbeitskreis Interdisziplinäre Hexenforschung (AKIH) vom 1. bis 3. März 2001 in Stuttgart-Hohenheim. В: historicum.net 
 Sabine Seidl: Hexen(vorstellungen) und Magie in Südosteuropa. In: Katrin Moeller (изд.): Wissenschaftliche Qualifizierungsarbeiten zum Hexen- und Magieglauben. auf: historicum.net (Stand 26.März 2010)
 Sergius Golowin: Göttin Katze — Das magische Tier an unserer Seite. Goldmann Verlag, 1989, ISBN 3-442-12136-1.
 Sergius Golowin: Das Geheimnis der Tiermenschen — Vom Vampiren, Nixen, Werwölfen und ähnlichen Geschöpfen. «Sphinx Reihe». Heyne Verlag, 1993, ISBN 3-453-13288-2.
 Sergius Golowin: Die weisen Frauen: Die Hexen und ihr Heilwissen. Sphinx, Basel 1982, ISBN 3-85914-152-X.
 Daniela Gehrmann: Von Katzenfrauen, Affenmännern und Werwölfen: Das Tier im Menschen. Filmstudien. Tectum Verlag, 2006, ISBN 3-8288-9136-5.
 Klaus Völker: Werwölfe und andere Tiermenschen — Dichtungen und Dokumente. Brechtermünz Verlag, 1997, ISBN 3-86047-664-5.
 David Prickering: Lexikon der Magie und Hexerei. Brechtmünz Verlag, 1996, ISBN 3-8289-0323-1.

См. также 
 Девушка-кошка
 Женщина-кошка
 Общество Леопарда
 Кат Ши
 Чёрная Аннис

Оборотни
Вымышленные кошки
Персонажи литературы ужасов